Ефремово-Степановское сельское поселение — муниципальное образование в Тарасовском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — слобода Ефремово-Степановка.

Административное устройство 
В состав Ефремово-Степановского сельского поселения входят:
 слобода Ефремово-Степановка;
 слобода Александровка;
 хутор Нижнемакеевский;
 хутор Павловка.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Литература 
 Ревин И. А. Из истории поселений Тарасовского района: Ефремово-Степановское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015.

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Тарасовского района